Абрам Андреевич Гу́ткин (1890—1962) — советский врач-инфекционист, деятель здравоохранения, Заслуженный врач Карело-Финской ССР (1946), Заслуженный врач РСФСР (1959).

Биография 
Родился в Невеле в семье Арона Лейбовича Гуткина и Ханы Кусиелевны Кацовой. Окончил в 1910 году Петрозаводскую фельдшерскую школу. Участник Первой мировой войны.

После окончания в 1922 году 2-го Ленинградского медицинского института работал в медицинских учреждениях Петрозаводска с инфекционными больными.

Участник советско-финской войны (1939—1940).

В 1953—1962 годах — заведующий инфекционным отделением первой в Карелии инфекционной больницы в Петрозаводске.

Семья 
Брат — К. А. Гуткин (1893—1984) — врач-акушер-гинеколог, Заслуженный врач Карело-Финской ССР (1943), Заслуженный врач РСФСР (1958).

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. — С. 284—400 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)

Ссылки 
 Карелия официальная. А. А. Гуткин

Участники Первой мировой войны (Россия)
Выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Инфекционисты СССР
Заслуженные врачи Карело-Финской ССР